

Toponymie
Pawłówko est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Pierzchały, village du powiat de Przasnysz, dans la voïvodie de Mazovie
 Pierzchały, village du powiat de Węgrów, dans la voïvodie de Mazovie
 Pierzchały, village de la voïvodie de Podlachie
 Pierzchały, village du powiat de Braniewo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie